Marco Valerio Mesala puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Marco Valerio Mesala (cónsul 226 a. C.).— Cónsul en el año 226 a. C.
 Marco Valerio Mesala (cónsul 188 a. C.).— Cónsul en el año 188 a. C.
 Marco Valerio Mesala (cónsul 161 a. C.).— Cónsul en el año 161 a. C.
 Marco Valerio Mesala (cónsul 32 a. C.).— Cónsul suffectus en el año 32 a. C.
 Marco Valerio Mesala Apiano.— Cónsul en el año 12 a. C.
 Marco Valerio Mesala Barbato.— Padre de Valeria Mesalina.
 Marco Valerio Mesala Corvino.— Cónsul en el año 31 a. C.
 Marco Valerio Mesala Corvino (cónsul 58).— Cónsul en el año 58.
 Marco Valerio Mesala Mesalino.— Cónsul en el año 3 a. C.
 Marco Valerio Mesala Mesalino (cónsul 20).— Cónsul en el año 20.
 Marco Valerio Mesala Nigro.— Cónsul en el año 61 a. C.
 Marco Valerio Mesala Rufo.— Cónsul en el año 53 a. C.